Karat steht für:
 Metrisches Karat, Maßeinheit für die Masse von Edelsteinen
 Karat (Feingehalt), Maßeinheit für den Feingehalt von Gold
 Karat (Band), deutsche Rockgruppe
 Karat (Album) und Karat 91, zwei Alben der Rockgruppe Karat
 Karat (Fluggesellschaft), russische Fluggesellschaft
 Karat (Kopfbedeckung), jüdische Kopfbedeckung
 Karat (Rebsorte), eine Rebsorte
 Karat, Bananenkultivar der Art Musa troglodytarum auf Pohnpei, Mikronesien

Karat ist der Familienname folgender Personen:
 Brinda Karat (* 1947), indischer Politiker, Parlamentsmitglied
 Jean Karat (1949–2003), aramäischer Volkssänger und Künstler
 Prakash Karat (* 1948), indischer Politiker

Carat steht für:
 Carat (Spiel), ein Brettspiel von Dirk Henn

Siehe auch:
 Karad